Das Dameneinzel der Australian Open 1978 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Evonne Cawley. Das Finale bestritten Chris O’Neil und Betsy Nagelsen, das O’Neil in zwei Sätzen gewann. Es war ihr erster und gleichzeitig einziger Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1978